Morion steht für:
 einen speziellen Helmtypus; siehe Morion
 eine spezielle Farbvariante des Rauchquarz
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Aron; siehe Morion (Fluss)
 eine Ortschaft in der französischen Gemeinde La Thuile
 eine Art Mandragora (Alraune) bei Dioskurides, siehe Alraune (Kulturgeschichte)#Griechenland und Rom